, 1645 — 1702 год, — японский го-профессионал, почитающийся наряду с Хонъимбо Сюсаку одним из двух «святых го».

Биография 
Хонъимбо Досаку считается одним из величайших игроков в истории го. Он родился в японской провинции Ивами в 1645 году.

Досаку стал четвёртым главой го-дома Хонъимбо и четвёртым Мэйдзином. К 23 годам он также стал зваться «го-святым» (Госэй). Он начал изучать игру в возрасте 7 лет. Уже в возрасте 20 лет он превосходил всех своих соперников по силе игры и обладал отличным владением тактикой го (в настоящее время его партии часто приводятся в пример при изучении различных тактических приёмов го). В 32 года Досаку стал главой дома Хонъимбо и годокоро.

Досаку внёс значительный вклад в развитие теории го. Именно он первым использовал метод тэвари (анализ эффективности сделанных ходов путём их перестановки).

В настоящее время сохранилось около 150 записей партий Хонъимбо Досаку.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Жизнеописание Хонъимбо Досаку (с иллюстрациями и партиями го)
 Хонъимбо Досаку в библиотеке сэнсея
 Хонъимбо Досаку в го библиотеке
 Партии Хонъимбо Досаку

Игроки го Японии